Kelvin kan avse:
 Kelvin – SI-enhet för temperatur
 Kelvin – enhet för färgtemperatur
 Lord Kelvin (1824–1907), William Thomson, brittisk fysiker
 Kelvin Hughes – ett brittiskt företag
 8003 Kelvin – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Australien 

 Kelvin (ort i Australien), New South Wales, Gunnedah,

Nya Zeeland 

 Kelvin Stream, vattendrag,

Storbritannien

 Kelvin (flod) – en flod i Skottland, 
 Kelvin Hall – en byggnad i Glasgow,

Se även
 Kelvinvåg – en geostrofisk våg i atmosfären eller havet

Robotskapade Nya Zeelandförgreningar